Toer-bob for kvinder i bobslæde under vinter-OL 2018 fant sted den 20. og 21. februar 2018 på Alpensia Sliding Centre nær Pyeongchang, Sydkorea.

Resultater
De første to omgange blev afholdt den 20. februar og de to sidste omgange blev afholdt den 21. februar 2018.

Referencer 

Bobslæde under vinter-OL 2018